Die Super League 2018/19 war die 60. Spielzeit der höchsten griechischen Spielklasse im Männerfußball sowie die 13. Austragung unter dem Namen Super League. Die Meisterschaft wurde mit 16 Mannschaften ausgespielt. Sie begann am 25. August 2018 und endete am 5. Mai 2019. Im Gegensatz zur Vorsaison gab es am Saisonende drei feste Absteiger und einen Abstiegsreleganten.

Titelverteidiger war die AEK Athen.

Saisonverlauf 
Der 15. Spieltag, der letzte vor der Winterpause, wurde komplett abgesagt, nachdem vermummte Angreifer einen Schiedsrichter vor dessen Haus attackiert hatten und seine Kollegen geschlossen in den Streik bis Januar 2019 getreten waren. Am 12. Januar 2019 wurde die Meisterschaft mit dem 16. Spieltag fortgesetzt. PAOK holte einen Spieltag vor Schluss nach 34 Jahren seinen dritten Meistertitel. Die Mannschaft verlor kein Spiel und war der erste Landesmeister nach Panathinaikos in der Saison 1963/1964, dem dies gelang. Am 11. Mai 2019 folgte der Gewinn des nationalen Pokals.

Teilnehmer 

 der Meister der Super League 2017/18:
  AEK Athen
 die verbliebenen Mannschaften der Super League 2017/18:
  PAOK Thessaloniki
  Olympiakos Piräus
  Atromitos Athen
  Asteras Tripolis
  Xanthi FC
  Panionios Athen
  Panetolikos
  PAS Ioannina
  Levadiakos
  Panathinaikos Athen
  AE Larisa
  PAS Lamia
  Apollon Smyrnis
 die zwei Aufsteiger aus der Football League 2017/18:
  OFI Kreta
  Aris Thessaloniki

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Relegation 
Der Tabellendreizehnte der Super League spielte gegen den Tabellenzweiten der Football League 2018/19 um den verbleibenden Platz in der nächsten Spielzeit.

|}

Torschützenliste

Die Meistermannschaft von PAOK 

 Pedro Henrique (7/3), Stelios Kitsiou (2/-), Aleksandar Prijović (13/9) und Amr Warda (9/-) verließen den Verein während der Saison

Weblinks 
 Offizielle Website sowie Steckbriefe der teilnehmenden Teams

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018/19